Амбарцумя́н () — вірменське прізвище. Утворене від вірменського імені «Амбарцум» ( — букв. «вознесення»).

Відомі носії 
 Амбарцумян Віктор Амазаспович — вірменський радянський астрофізик.
 Амбарцумян Едуард Андронікович (* 1986) — російський та вірменський боксер, чемпіон Європи серед аматорів.
 Амбарцумян Оганес Саркісович — вірменський футболіст, захисник македонського «Вардара» та національної збірної Вірменії.
 Амбарцумян Офелія Карпівна — вірменська співачка, народна артистка Вірменської РСР.
 Амбарцумян Мкртич Амбарцумович — радянський вчений в області фізіології винограду і плодових.
 Амбарцумян Саркіс Саакович — вірменський державний діяч, голова Ради народних комісарів Вірменської РСР у 1926—1928 роках.